Asheim steht für:
 Asheim (Gulen), Flecken in der Kommune Gulen

Asheim oder Åsheim ist der Familienname folgender Personen:
 Agnetha Åsheim (* 1982), norwegische Skilangläuferin
 Henrik Asheim (* 1983), norwegischer Politiker
 Nils Henrik Asheim (* 1963), norwegischer Komponist
 Steve Asheim, (* 1970), US-amerikanischer Schlagzeuger